Ringerike Grand Prix 2017 var den 42. udgave af cykelløbet Ringerike Grand Prix og blev arrangeret 7. maj 2017 af Ringerike Sykkelklubb. Løbet var klassificeret som kategori 1.2 af Det Internationale Cykelforbund (UCI).

Hovedløbet blev vundet af danske Rasmus Guldhammer, som også vandt Sundvolden Grand Prix dagen før. I juniorløbet var Kristian Klevjer fra Glåmdal Sykleklubb først over målstregen.

Resultater 
Af 172 tilmeldte ryttere var der 166 som startede og 52 som fuldførte.

I juniorløbet var der 81 tilmeldte, 69 som startede og 43 som fuldførte.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 Officielle resultater – VotreCourse

UCI Europe Tour 2017
2017